

Geografia
 Lungotevere dei Mellini  – tratto di lungotevere nel rione Prati di Roma
 Ponte Mellini  – curazia (frazione) del castello (comune) di Serravalle, nella Repubblica di San Marino

Persone
 Mellini Famiglia romana
 Celso Mellini (1500-1519) – umanista italiano, nipote di papa Innocenzo VIII
 Chiarissimo Falconieri Mellini (1794-1859) – cardinale e arcivescovo italiano
 Giovanni Battista Mellini (1405-1478) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giovanni Garzia Mellini (1562-1629) – cardinale italiano
 Mario Mellini (1677-1756) – cardinale italiano
 Mauro Mellini (1927) – avvocato e politico italiano, parlamentare del Partito Radicale
 Pietro Mellini (1406-1483) – notaio e giureconsulto italiano, fratello del cardinale Giovanni Battista
 Savio Mellini (1644-1701) – cardinale italiano
 Ubaldo Alberto Mellini Ponce de León (1896-1969) – diplomatico e politico italiano
 Urbano Mellini  – cardinale

Altro
 Busto di Pietro Mellini  – scultura marmorea di Benedetto da Maiano conservata nel Museo del Bargello di Firenze
 Palazzo Mellini-Fossi  – edificio storico di Firenze